Sacramento – stolica stanowa i miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sacramento
 Sacramento – rzeka w USA
 Sacramento – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie McLean
 Sacramento – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Otero
 Sacramento (ang. Sacramento County) – hrabstwo w stanie Kalifornia

 Sacramento – miejscowość i gmina w meksykańskim stanie Coahuila
 Sacramento – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Minas Gerais